Troià informàtic, programa informàtic maliciós
 Troià, habitant de l'antiga Troia
 Asteroide troià, planeta menor o satèl·lit natural que comparteix òrbita amb un altre planeta o satèl·lit més gran que ell